Garnisonen kan syfta på:
 Garnisonen, Linköping – en stadsdel i Linköping
 Garnisonen, Stockholm – ett kvarter och kontorskomplex i Norra innerstaden, Stockholm
 Garnisonen, Lovisa – ett område i staden Lovisa i Finland
 Garnisonen, Björkö – en garnison vid Birkaborgen vid Björkö utanför Stockholm

Se även
 Garnison – inom militären